Die SaarLorLux Open 2018 fanden vom 30. Oktober bis zum 4. November 2018 in der Saarlandhalle in Saarbrücken statt. Es war die 31. Austragung des Badmintonturniers, das mit einem Preisgeld von 75.000 US-Dollar in der Kategorie BWF Tour Super 100 eingestuft wurde.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierwebsite (saarlorlux-open.de), abgerufen am 7. Januar 2021.
 SaarLorLux Open 2018 bei tournamentsoftware.com, abgerufen am 7. Januar 2021.

2018
Badminton 2018